Баймурзино — название населённых пунктов в России:
 Баймурзино — деревня в Баймакском районе Башкортостана.
 Баймурзино — деревня в Белебеевском районе Башкортостана.
 Баймурзино — деревня в Мишкинском районе Башкортостана.
 Баймурзино — деревня в Кайбицком районе Татарстана.